Resultados do World Rally Championship de 1995

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali